Якоб Киндберг (; ) — шведский футболист, вратарь «Кальмара».

Клубная карьера 
Является воспитанником клуба «Стурехов», где прошёл путь до основной команды, за которую начал выступать в 2011 году в пятом дивизионе. Параллельно выступал за вторую и третью команду клуба в более низких дивизионах страны. С 2015  по 2017 годы играла за «Кумлу». В 2018 году перешёл в клуб первого дивизиона «Карлслунд», за который за три года провёл 75 игр, в которых пропустил 120 мячей. В январе 2021 года перешёл в «Эребру Сюрианска», также выступающий в первом дивизион, заключив контракт на один год. В единственном сезоне за команду провёл все матчи в чемпионате без замен

4 января 2022 года перешёл в «Кальмар», где стал вторым вратарём команды, после ухода Лукаса Хегг-Юханссона. Первую игру за клуб провёл 31 августа в втором раунде кубка Швеции против «Твоокера», появившись на поле в стартовом составе. 9 октября в игре с «Эльфсборгом» дебютировал в чемпионате Швеции, выйдя на замену в середине втрого тайма вместо Рикардо Фридриха.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Кальмар»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Карлслунд»
Игроки ФК «Кальмар»